А́чинский трамвай — трамвайная сеть города Ачинска, одна из последних созданных в СССР и России трамвайных систем.

Движение было открыто 15 апреля 1967 года.

Ремонт и обслуживание первого подвижного состава производилась на улице, так как цехов ещё не было. В апреле 1968 года были сданы в эксплуатацию здания депо и диспетчерской.

Трамвай используется в основном сотрудниками Ачинского глинозёмного комбината.

Описание сети 
Трамвайная сеть находится на балансе предприятия «Ачинский Городской Электрический Транспорт» (до 1997 года принадлежала местному глинозёмному комбинату). Основное предназначение трамвая — доставка рабочих между жилыми районами города и предприятиями комбината. Трамвайное полотно практически на 100 % обособлено, но сеть не была построена по стандартам скоростного трамвая, как некоторые другие трамвайные сети России аналогичного предназначения, спроектированные целенаправленно как связка жилых микрорайонов с удалёнными промзонами.

Трамваи обслуживают только новый Ачинск, застроенный микрорайонами, генерирующими адекватный пассажиропоток. Трамвайная линия заканчивается прямо у околицы старого города.

Большая часть ветки в городской черте проложена по ул. Кравченко.

Две трамвайные линии охватывают комплекс глинозёмного комбината с двух сторон. Маршрут 1 обслуживает основные проходные АГК. Маршрут 2 ответвляется на запад, к вспомогательным промышленным объектам на задворках комбината.

Список маршрутов

Трамвайное полотно 
Трамвайное полотно в городской части проходит по ул. Кравченко по своеобразной совмещённой «выделенке». Пути физически не отделены от общего потока транспорта, но автомобильное движение по ним практически невозможно. Около ул. Гагарина ветка трамвая перемещается с середины проезжей части на обочину.

Пригородная часть ветки между городской частью и промзоной проложена на обособке по обочине дороги на промзону.

В промзоне основная ветка на АГК идёт вдоль проезжей части, по обособке. Круг АГК фактически находится на территории предприятия, хотя остаётся доступным, так как проходная предприятия расположена сразу за кругом. Ветка на ЗФА проложена по пересечённой местности, между различными промышленными объектами на задворках комбината.

Ветка на Мазульский Рудник была однопутной. Когда по данной ветке был пущен челнок, круг у посёлка Мазульский Рудник в конце линии потерял необходимость. Со временем, круг пришёл в негодность, чуть не доезжая круга возник импровизированный «тупик», до которого доходил челнок. При том, что вся линия была не более 2 км в длину, в середине имелся разъезд. К 2004-му году все пути данной ветки были демонтированы.

Депо 
Сеть обслуживает единственное депо, находящееся на балансе глинозёмного комбината. Начиная с 1997 года глинозёмный комбинат перевёл трамвайное депо на баланс города, которое именуется МУП ГЭТ г. Ачинск.

Подвижной состав 

Основу трамвайного парка составляют вагоны КТМ-5, построенные в 1980-е годы. С 2008 года они стали проходить капитальный ремонт.

В октябре 2020 года в город прибыли из Москвы десять подержанных вагонов 71-619А. Они были переданы ачинскому предприятию бесплатно, но их транспортировка из столицы стоила около 4 миллионов рублей. 5 декабря 2020 года эти вагоны впервые вышли на линию Ачинска.

Перспективы 
Пока основные предприятия города продолжают функционировать, хоть и на меньших мощностях, чем раньше, городской трамвай будет стабилен. В начале 1990-х имелись два плана продления сети — в старый город, до микрорайона Привокзальный в районе вокзала, и до Южной промзоны. Ни тот, ни другой план так и не был реализован, хотя на улице Гагарина в 1990 даже начинали укладывать рельсы.

Примечания

Ссылки 
 Описание сети на сайте Юрия Маллера
 Описание сети на сайте Сергея Болашенко
 

Трамвайные системы России
Транспорт Ачинска
Транспортные здания и сооружения, построенные в 1967 году
Здания и сооружения, построенные в 1967 году в России
1960-е годы в Красноярском крае